Kasulu se poate referi la:

 Kasulu, așezare în Republica Democrată Congo
 Kasulu, oraș în Tanzania